Shaun Baker – niemiecko-brytyjski DJ
 Shaun Baker – amerykański aktor